Az Ontake-hegy (御嶽山) a következő hegyeket jelölheti:

 Ontake-hegy (Nagano), jelentős vulkán Nagano prefektúrában, 3067 méter
 Csicsibu Ontake-hegy, hegy Szaitama prefektúrában, 1081 méter
 Mitake-hegy, hegy Tokióban, 929 méter
 Ontake-hegy (Niigata), hegy Niigata prefektúrában, 306 méter
 Ontake-hegy (Ibaraki), hegy Ibaraki prefektúrában, 231 méter
 Ontake-hegy (Aicsi), hegy Aicsi prefektúrában, 131 méter